Der Begriff Delley steht für:

 Delley, ehemalige Gemeinde im Kanton Freiburg

Delley ist der Nachname von:

 Emil Delley (2. H. 19. Jh. – 1. H. 20. Jh.), deutsch-ungarischer Bariton
 Pierre Delley (1797–1870), Schweizer Politiker